ТУК — многозначная аббревиатура:

 ТУК — теории и устройства корабля
 ТУК — теплоутилизационный контур
 ТУК — технические условия по кабельным изделиям
 ТУК — торговый универсальный комплекс
 ТУК — транспортно-установочный комплект
 ТУК — транспортный упаковочный комплект
 ТУК — транспортный упаковочный контейнер
 ТУК — Туркменский государственный университет

См. также 
 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей